Goldina steht für:

 Rimma Dmitrijewna Goldina (* 1941), sowjetisch-russische Archäologin, Historikerin und Professorin
 Goldina (Markenname), Margarinesorte in der DDR
 Goldina-Werke, Fabrikgebäudekomplex in Bremen

siehe auch
 Goldin